Edvard Strömberg kan syfta på:

* Edvard Strömberg (1872–1946), glastekniker och industriman
 Edvard Strömberg (1879–1953), språkman och skolman